Marigny (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Marigny (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Marigny (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Marigny (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Marigny (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Marigny (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Enguerrand de Marigny – jeden z najwybitniejszych ministrów w historii Francji
Zobacz też: Marigny-Brizay, Marigny-Chemereau, Marigny-Marmande, Marigny-Saint-Marcel, Marigny-en-Orxois, Marigny-l’Église, Marigny-le-Cahouët, Marigny-le-Châtel, Marigny-les-Usages, Marigny-lès-Reullée, Marigny-sur-Yonne